Adam Fischer (1889–1943) – polski etnograf i folklorysta
 Alexander Alexandrowicz Fischer von Waldheim – rosyjski botanik
 Alfred Fischer (ujednoznacznienie)
 Andrea Fischer (ur. 1960) – niemiecka polityk
 Andrzej Fischer (ur. 1952) – polski piłkarz
 Annie Fischer (1914–1995) – węgierska pianistka
 Birgit Fischer (ur. 1962) – niemiecka kajakarka
 Bobby Fischer (1943–2008) – amerykański szachista
 Carsten Fischer (ur. 1961) – niemiecki hokeista na trawie
 Dietrich Fischer-Dieskau (ur. 1925) – niemiecki śpiewak operowy
 Edmond H. Fischer (1920–2021) – amerykański biochemik
 Edmund Fischer (1874–1941) – polski prawnik, znawca prawa cywilnego
 Eduard Fischer (ujednoznacznienie)
 Edwin Fischer (1886–1960) – szwajcarski pianista i dyrygent
 Emil Fischer – zob. Hermann Emil Fischer
 Erica Fischer (ur. 1943) – pisarka, dziennikarka
 Ernst Fischer (1918–2007) – niemiecki chemik
 Franciszek Fischer (1851–1895) – polski rzeźbiarz i kamieniarz
 Franz Joseph Emil Fischer (1877–1947) – niemiecki chemik
 Fritz Fischer (ujednoznacznienie)
 Georg Fischer (ur. 1960) – niemiecki biathlonista i biegacz narciarski
 Gerhard Fischer (1921–2006) – dyplomata niemiecki
 Hans Fischer (1881–1945) – niemiecki chemik
 Heinz Fischer (ur. 1938) – austriacki polityk
 Herbert Fischer (1914–2006) – niemiecki dyplomata
 Hermann Fischer – śląski rzeźbiarz czasów manieryzmu
 Hermann Emil Fischer (1852–1919) – niemiecki chemik
 Horst Paul Silvester Fischer (1912–1966) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Jan Fischer (ur. 1951) – czeski polityk
 Jan Józef Fischer (1873–1942) – pionier ruchu sportowego
 Jerzy Wilhelm Fischer (1811-1889)
 Johann Fischer (ujednoznacznienie)
 Joschka Fischer (ur. 1948) – niemiecki polityk
 Józef Fischer (zm. 1744)
 Julia Fischer (ur. 1983) – niemiecka skrzypaczka i pianistka
 Julia Fischer (ur. 1990) – niemiecka lekkoatletka
 Karl Fischer (1888–?) – austriacki trener piłkarski: Pogoń Lwów, Legia Warszawa
 Karol Józef Fischer (1847–1931) – polski biskup
 Klaus Fischer (ur. 1949) – niemiecki piłkarz
 Kuno Fischer (1824–1907) – niemiecki filozof
 László Fischer (ur. 1962) – węgierski skoczek narciarski
 Luba Fischer (1907–1943) – polska aktorka
 Ludwig Fischer (1905–1947) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Ludwig Fischer (1915-1991) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Manuel Fischer (ur. 1989) – niemiecki piłkarz
 Marcel Fischer (ur. 1978) – szwajcarski szermierz
 Mariann Fischer Boel (ur. 1943) – duńska polityk
 Martin Fischer (ur. 1986) – austriacki tenisista
 Max Fischer (1893–?) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Murilo Fischer (ur. 1979) – brazylijski kolarz szosowy
 Oskar Fischer (ujednoznacznienie)
 Otokar Fischer (1883–1938) – czeski pisarz
 Otto Wilhelm Fischer (1915–2004) – austriacki aktor
 Paul Fischer (ujednoznacznienie)
 Peter Fischer (ur. 1952) – niemiecki narciarz alpejski
 Remo Fischer (ur. 1981) – szwajcarski biegacz narciarski
 Renate Fischer (ur. 1943) – niemiecka biegaczka narciarska
 Ruth Fischer (1895–1961) – austriacka i niemiecka działaczka komunistyczna
 Sara Fischer (ur. 1979) – szwedzka snowboardzistka
 Scott Fischer (1955–1996) – amerykański himalaista
 Stanisław Fischer (1879–1967) – polski nauczyciel
 Stanley Fischer (ur. 1943) – izraelski ekonomista
 Sven Fischer (ur. 1971) – biathlonista niemiecki
 Takayo Fischer (ur. 1932) – amerykańska aktorka
 Theodor Fischer (1862–1928) – niemiecki architekt
 Wild Man Fischer (1944–2011) – amerykański muzyk
 Willi Fischer (1913–1947) – niemiecki kapo w obozach koncentracyjnych
 Zofia Fischer-Malanowska (ur. 1934) – polska ekolog